Села:
 Олександрівка Друга — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район), Бреусівська сільська рада
 Олександрівка Друга — Чернігівська область, Ріпкинський район, Клубівська сільська рада

Див. також 
 Олександрівка